Assunto ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Assunto (1932–1974), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Fred Assunto (1929–1966), US-amerikanischer Jazzer, siehe Dukes of Dixieland
 Rosario Assunto (1915–1994), italienischer Philosoph und Kunsthistoriker